Embleton is de naam van meerdere dorpen:

 Embleton (Durham)
 Embleton (Cumbria)
 Embleton (Northumberland)
 Embleton (West-Australië)